Александр Колобаев:
* Колобаев, Александр Аркадьевич (1901—1980) — советский актёр.
 Колобаев, Александр Евгеньевич (род. 1962) — российский футбольный судья.